Candinho (compositor)
 Candinho (filme)
 Candinho (futebolista)
Ou ainda:
 Candinho Farias
 Candinho Trombone

Desambiguação